Флаг муниципального образования Новопласту́новское сельское поселение Павловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5625.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из девяти клиньев, расходящихся из верхнего угла у древка под одинаковым углом: попеременно четырёх жёлтых и трёх зелёных и по краям (вдоль верхнего края полотнища и древка) — двух синих; и поверх границ клиньев, посередине полотнища — цветное изображение казака-пластуна в серой черкеске».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение кубанского казака-пластуна в снаряжении и вооружении конца XIX — начала XX веков аллегорически говорит о наименование поселения и указывает на то, что станица Новопластуновская образована именно в этот период.

Изображение кубанского казака-пластуна также символизирует мужество, отвагу, смекалку и терпение жителей поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо. Синие клинья аллегорически указывают на реки, протекающие через земли поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка. Жёлтые клинья символизируют солнечный свет, который даёт жизнь всему сущему на земле, а также аллегорически указывают на богатые хлебные нивы поселения.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, возрождение, здоровье. Зелёные клинья аллегорически указывают на пастбища поселения.

Примечания